Die Liste der Bodendenkmale in Neuruppin enthält alle Bodendenkmale der brandenburgischen Gemeinde Neuruppin und ihrer Ortsteile auf der Grundlage der Landesdenkmalliste vom 31. Dezember 2020.

Die Baudenkmale sind in der Liste der Baudenkmale in Neuruppin aufgeführt.

Weblinks 
 
 Geodaten im Geoportal Brandenburg mit Bodendenkmalen

!Bodendenkmale
!Neuruppin
Neuruppin